Allmächtig steht für:

 mit Allmacht ausgestattet
 Bruce Allmächtig US-Film (2003)
 Evan Allmächtig US-Film (2007)
 Tatort: Allmächtig, deutscher TV-Krimi (2013)

Siehe auch:

 Allmächtiger Baumeister aller Welten
 Thor – Der Allmächtige
 Ich, der Allmächtige
 Mächtig (Begriffsklärung)
 Omnipotenz (Begriffsklärung)